Suzano ima više značenja:
Suzano
 Suzano (Bolonja)
 Suzano (Mantova)
 Suzano (Modena)